Klinka steht für:

 Tomáš Klinka (* 1977), tschechischer Fußballspieler
 niedersorbische Bezeichnung für Klinge (Wiesengrund)

Siehe auch:
 Glinka